Nasfeter ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Nasfeter (1947–2020), polnisch-deutscher Grafiker
 Gabriela Nasfeter (* 1950), polnisch-deutsche Künstlerin 
 Janusz Nasfeter (1920–1998), polnischer Regisseur 
 Olga Nasfeter (* 1981), polnisch-deutsche Theaterschauspielerin 
 Stefan Nasfeter (1879–1952), polnischer Filmproduzent